Piflitz ist der Ortsname von

 Piflitz (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Piflitz (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Piflitz (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern